Vom Satz von Mazur spricht man im Zusammenhang mit folgenden mathematischen Lehrsätzen:

 Satz von Mazur (Elliptische Kurven), algebraische Geometrie
 Satz von Mazur (Konvexität und Kompaktheit), Funktionalanalysis
 Satz von Mazur (Konvexität in separablen Banachräumen), Topologische Vektorräume bzw. Geometrie
 Satz von Mazur (Schwache und starke Konvergenz), Funktionalanalysis
 Satz von Mazur (Einbettungen), geometrische Topologie
 Satz von Mazur-Ulam, Funktionalanalysis
 Satz von Banach-Mazur, Funktionalanalysis
 Satz von Gelfand-Mazur, Banachalgebren
 Satz von Schauder-Mazur, Funktionalanalysis

Siehe auch:
 Banach-Mazur-Abstand, Funktionalanalysis